O topônimo Venegono pode referir-se a:

Venegono Inferiore - município italiano na província de Varese.
Venegono Superiore - município italiano em província de Varese.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos